Wesley Koolhof (* 17. April 1989 in Zevenaar) ist ein niederländischer Tennisspieler. Er spielt fast ausschließlich Doppel und gewann 2020 mit Nikola Mektić zusammen den Titel bei der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft, den ATP Finals. Bei den French Open 2022 gewann Koolhof zusammen mit Ena Shibahara den Mixed-Wettbewerb.

Karriere 
Wesley Koolhof spielt hauptsächlich auf der ATP Challenger Tour und der ITF Future Tour. Er feierte bislang einen Einzel- und 13 Doppelsiege auf der Future Tour. Auf der Challenger Tour gewann er bis jetzt 17 Doppelturniere. Mit Matwé Middelkoop gewann er 2016 in Sofia sein erstes Doppelturnier auf der ATP Tour, bis Ende 2020 folgten fünf weitere Titelgewinne. Sein größter Titel war dabei 2020 der Gewinn der ATP Finals mit Nikola Mektić. Im Saisonverlauf erreichte Koolhof außerdem mit Mektić das Finale der US Open, das die beiden gegen Mate Pavić und Bruno Soares mit 5:7 und 3:6 verloren.

2019 debütierte er für die niederländische Davis-Cup-Mannschaft. Seine höchste Platzierung in der Doppel-Weltrangliste war ein fünfter Rang im November 2020.

Persönliches 
Seit Dezember 2019 ist er mit der ehemaligen deutschen Tennisspielerin Julia Görges liiert.

Erfolge

Doppel

Turniersiege

ATP World Tour

ATP Challenger Tour

Finalteilnahmen

Mixed

Turniersiege

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Doppel

Mixed

Weblinks

Einzelnachweise 

Davis-Cup-Spieler (Niederlande)
Olympiateilnehmer (Niederlande)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Weltmeister (Tennis)
Niederländer
Geboren 1989
Mann